Сародий (Сарозий, Саросий, Сарой; Sarodius, Sarosios) (512?—596) — аланский князь, правивший этим народом в VI веке, когда они ещё жили на территории современной Украины.

Краткая информация 
Упоминание о князе Сародии сохранилось в византийских источниках, когда в 569 году византийские послы прибыли к западным гёктюркам. Предметом переговоров стало изменение маршрута Шёлкового пути. В середине шестого века гёктюрки завоевали Согдиану и получили контроль над Шёлковым путём, проходившим из Средней Азии в Персию.

Сародий выступал на дипломатических переговорах, как посредник между псевдо-аварскими кочевниками во главе с каганом Кандиком и византийским императором Юстинианом I в 557 г., а затем снова между ними и Юстинианом I и в 569 г. с гёктюрками, из источников которых мы узнаем об аварах, что Сародий действительно был от эфталитов (народность Персии) и, по-видимому, не имел права использовать название аварского кагана.

Дипломатическая помощь Сародия способствовала тому, что привела к соглашению между гёктюрками и императором Маврикием в 598 году, чтобы поддержать правителя Сандила.

Археологи обнаружили в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе остатки аланского присутствия. Возраст некоторых из них относятся ко времени, когда правил князь Сародий.

Примечания

Источники 
 Sixth Century Alania

Правители Европы VI века
Правители гуннов
Правители аланов